Астрингин () — фенольное соединение природного происхождения, гликозид пикеатаннола, гидроксилированное производное стильбена.

Распространение в природе 
Астригин находится в коре ели ситхинской () и ели обыкновенной ().

Кроме этого, астригин обнаружен в клетках винограда () и в вине.

См.также 
 Пикеатаннол

Примечания 

Антиоксиданты